Kinistino steht für:

 Kinistino (Saskatchewan), Stadt in der Census Division No. 15, Provinz Saskatchewan, Kanada
 Rural Municipality of Kinistino No. 459, Landgemeinde in der Census Division No. 15, Provinz Saskatchewan, Kanada